Grote Sluis (Harlingen), een sluis in de Friese stad Harlingen
Grote Sluis (Spaarndam)
Grote sluis Vianen